Drill (название стилизовано под маюскул) — сингл Эльдара Джарахова, записанного при участии персонажей из российского мультсериала «Смешарики».

Видеоклип 
Видеоклип был выпущен 23 апреля 2021 года, спустя два дня после выхода сингла. В данном клипе можно увидеть всех персонажей мультсериала, в конце Джарахов превратился в 2D-образ смешарика.

Примечания 

Песни Джарахова
Смешарики
Хип-хоп-песни России
Дрилл-песни
Песни на русском языке